Colle di Sopra ima više značenja:
 Colle di Sopra, Bolzano
 Colle di Sopra, Terni